Ву́лиця Ползуно́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 У місті Луганськ:
 Вулиця Ползунова;
 1-а вулиця Ползунова;
 2-а вулиця Ползунова.
 Вулиця Ползунова — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Ползунова — вулиця в місті Полтава.

Колишні назви:
 Вулиця Ползунова — колишня назва вулиці Січеславська у місті Київ;
 Вулиця Ползунова — колишня назва вулиці Ромашкової у місті Кам'янське;
 Вулиця Ползунова — колишня назва вулиці Миколи Костомарова у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей